

Patronyme 

 Robert Falbisaner (1889-1957), résistant français en Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Paulette Falbisaner (1921-1997), résistante française en Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale.